Нургали́ев — фамилия тюркского происхождения. Нур означает свет (ср. ), а гали восходит к имени арабского имама Али (высокий).

Известные носители 
 Нургалиев, Азат Маликович (род. 1986) — казахстанский футболист, полузащитник сборной Казахстана.
 Нургалиев, Болат Кабдылхамитович (род. 1951) — казахстанский дипломат.
 Нургалиев, Владимир Вильевич (1969—1999) — российский военный, Герой России.
 Нургалиев, Еркебулан Сабырович (род. 1993) — казахстанский футболист, полузащитник.
 Нургалиев, Жакай Жубаевич (род. 1948) — казахстанский политик, депутат сената парламента Казахстана III—IV созывов.
 Нургалиев, Женис Мирасович (род. 1962) — казахстанский политик, аким Костаная (2006—2008), депутат сената парламента Казахстана IV—VI созывов.
 Нургалиев, Жомарт Мирасович (1958—2014) — казахстанский хозяйственный и государственный деятель, аким Костаная (2009—2012), аким Кокшетау (с 2014 года).
 Нургалиев, Кумаш Нургалиевич (1925—1988) — советский педагог, народный учитель СССР, ветеран Великой Отечественной войны.
 Нургалиев, Рашид Гумарович (род. 1956) — министр внутренних дел России (2004—2012).